Norges landslag i bandy kan betyda:

Norges damlandslag i bandy
Norges herrlandslag i bandy
Norges B-landslag i bandy (herrar)